Сіврі́-ла-Форе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на захід від Парижа, 39 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 375,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки

Посилання 

 Сіврі-ла-Форе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сіврі-ла-Форе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Івлін